Александр Жерве:
 Жерве, Александр Андреевич (1805—1881) — российский военный, генерал-лейтенант, брат Н. А. Жерве.
 Жерве, Александр Карлович (1779—1858) — российский военный, генерал-лейтенант, комендант Тобольска.